Korejez bezeichnet:

 Korejez (Schiff, 1887), ein russisches Kanonenboot von 1887
 Korejez (Schiff, 1908), ein russisches Kanonenboot von 1908